Bambichl heißen folgende geographische Objekte:
Gemeindeteile:
 Bambichl (Gemeinde Fuschl), Ort bei Fuschl am See, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Bambichl (Osterhorngruppe), 878 m, Berg am Fuschlsee, Land Salzburg